ou Patrouille frontière (Border Patrol), film américain de Lesley Selander sorti en 1943 ;
 Le Cercle infernal (The Racers), film américain d'Henry Hathaway sorti en 1955 ;
  (Yong chun jie quan), film hong-kongais de Chi Chang et Hua Chen sorti en 1976 ;
 Le Cercle infernal (The Haunting of Julia), film canado-britannique de Richard Loncraine sorti en 1977.